Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Alexandre Sidorenko 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gilles Müller (primo turno)
 Kristof Vliegen (Campione)
 Kevin Anderson (primo turno)
 Stéphane Bohli (secondo turno)

 Andrej Golubev (primo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Assente
 Rik De Voest (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2008